VE ima više značenja.

 VE (nervni agens)
 .ve